Mirás ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Mirás (1929–2022), argentinischer Geistlicher, Erzbischof von Rosario
 Fernán Mirás (* 1969), argentinischer Schauspieler